Aura est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Aura est un nom féminin de personne et un prénom d'origine espagnole, peu usité aujourd'hui. Il se traduit par Aure en français et peut être interprété en .

Personnes portant ce prénom 
 Aura Christi (1967-), écrivaine roumaine.

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Aura, forme latine pour Aure de Paris (+ 666), abbesse de Saint-Médard. Fête le 4 octobre.
 Aura de Cordoue  († 856), ou Aurée ou Aurea, religieuse au couvent de Cuteclara, vierge, martyre à Cordoue, victime de la persécution du calife Mohammed  ; fêtée le 19 juillet.

Patronyme 
 Teuvo Aura (1912-1999), homme politique finlandais.

Toponyme

Agglomérations 
 AURA, l'un des noms proposés pour la région administrative française Auvergne-Rhône-Alpes lors de sa création ;
 Aura est un des 29 woredas (subdivision administrative) de la région Afar en Éthiopie ;
 Aura, une commune de Finlande, dans la province de Finlande occidentale et la région de Finlande du Sud-Ouest ;
 Aura an der Saale, commune allemande de l'arrondissement de Bad Kissingen, en Bavière ;
 Aura im Sinngrund, commune allemande de l'arrondissement de Main-Spessart, en Bavière.

Cours d'eau 
 Aura, un fleuve de Finlande de  de long qui se jette dans la mer Baltique à Turku.

Arts et lettres

Musique
 Aura Lewis est une chanteuse sud-africaine qui a travaillé avec Maxime Le Forestier sur l'album Né quelque part.

Concepts
 L'aura est un concept forgé par Walter Benjamin dans son essai L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique pour caractériser la spécificité de l’œuvre d’art qui est unique, liée à un endroit précis et qui s’inscrit dans l’histoire.
 En iconographie religieuse, l'aura, désigne une auréole, un nimbe, une  gloire ou  une forme entourant l’ensemble du corps d’un saint d'un personnage ou d’une déité, représentant sa sainteté ou sa puissance .
 En littérature, aura est une expression figurée, dérivée du sens d'aura en parapsychologie, désignant l'atmosphère qui entoure ou semble entourer soit un être, une personnalité qui s'impose fortement à l'attention, soit un genre artistique, une œuvre, qui a un rayonnement particulier.

Œuvres
  est un court roman de Carlos Fuentes sorti en 1962.
 Aura est un album de Steve Hillage sorti en 1979.
 Aura est un album de Miles Davis sorti en 1989.
  est un album d'Asia sorti en 2001.
 Aura est la première piste de l'album Artpop de l'artiste américaine Lady Gaga, sorti en 2013.
 Aura est un album de IO Earth sorti en 2019.

Divers 
 L'aura, en parapsychologie, désigne le halo coloré fictif (« visible aux seuls initiés ») qui entoure les êtres vivants ;
 L'aura, dans un jeu vidéo,  est un sort qui porte sur une zone ou aire d’effet autour de l’unité disposant de cette aura ; les unités proches bénéficient de (ou subissent, si l’aura est négative) alors l’effet de l’aura ;
 L'aura est un terme médical, issu de la terminologie de Galien, qui désigne un ensemble de phénomènes sensoriels qui peuvent précéder une crise migraineuse ou épileptique ;
 Aura, dans la mythologie grecque, est une Titanide, déesse des Brises, enlevée et violée par Dionysos ;
 Les auras sont les nymphes ailées de la brise, filles d'Océan ou de Borée ;
 Aura  est un satellite scientifique du CNES mis en orbite en 1975
 Aura (EOS CH-1) est un satellite de la NASA lancé le , équipé d'instruments destinés à étudier la chimie atmosphérique ;
 Le Aura est un gratte-ciel en construction à Toronto ;
 Dexu voitures portent le nom Aura :
 La Saturn Aura ;
 La Hyundai Aura ;
 Aura Noir est un groupe de black metal norvégien ;
 L'Aura est le pseudonyme de la chanteuse italienne Laura Abela ;
 L'aura est un fromage bleu finlandais ;
 Aura est un parfum de Thierry Mugler ;

Notes et références